De gemeente Uitgeest telt 66 gemeentelijke monumenten (2014).
Zie ook de rijksmonumenten in Uitgeest.

  

|}

Uitgeest
Uitgeest
Bouwwerk in Uitgeest